Amt Burg (Spreewald) - Brandenburg
 Amt Burg-Sankt Michaelisdonn - Slleswijk-Holstein